Хайме Хосе Ромеро Баррето (, род. 1995) — венесуэльский шахматист, международный мастер (2020).

Чемпион Венесуэлы 2016 г.

В составе сборной Венесуэлы участник шахматной олимпиады 2016 г. (выполнял функцию запасного) и  2020 г.

Участник чемпионата Американского континента 2017 г.

В 2018—2019 гг. принимал участие в нескольких сильных по составу международных турнирах. Лучший результат — дележ 1—2 мест в Буэнос-Айресе (октябрь 2019 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Ромеро Баррето в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Ромеро Баррето на сайте 365Chess

Шахматисты Венесуэлы
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам